Nils Nilsson Behm kan syfta på: 

*Nils Nilsson Behm den äldre (omkring 1617-1673), silversmed, mästare i Linköping den 21 juni 1648
Nils Nilsson Behm den yngre (omkring 1672-1720), silversmed, mästare i Linköping, burskap 14 mars 1698